I Barbarigo furono una famiglia patrizia di Venezia.

Marina 
 Classe Barbarigo – classe di sommergibili
 Battaglione "Barbarigo" – reparto di fanteria marina

Persone 
 Agostino Barbarigo – doge della Repubblica di Venezia
 Angelo Barbarigo – cardinale italiano
 Contarina Barbarigo – nobildonna italiana
 Gianfrancesco Barbarigo –  cardinale e vescovo cattolico italiano
 Girolamo Barbarigo – politico italiano
 Gregorio Barbarigo – cardinale e vescovo cattolico italiano
 Marcantonio Barbarigo – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
 Marco Barbarigo – doge della Repubblica di Venezia
 Pietro Barbarigo – patriarca cattolico italiano

Altro 
 Istituto vescovile Gregorio Barbarigo – scuola cattolica di Padova
 Villa Barbarigo a Valsanzibio, frazione di Galzignano Terme
 Pala Barbarigo – dipinto di Giovanni Bellini del 1488

Pagine correlate 
 Agostino Barbarigo
 Palazzo Barbarigo (disambigua)
 Villa Barbarigo